Виллем Андреас Теодорус Схелфхаут (; 19 мая 1874, Гаага — 30 января 1951) — нидерландский шахматист, национальный мастер. Внук художника Андреаса Схелфхаута и брат Лодевейка Схелфхаута.

Участник нескольких чемпионатов Нидерландов. Лучший результат — 4-е места в 1924 и 1926 гг.

В составе сборной Нидерландов участник трех шахматных олимпиад (1927, 1928 и 1930 гг.), международного матча со сборной Германии 1922 г.

Участник ряда крупных международных турниров, в том числе турнира в Схевенингене (1913 г.) и турнира в Амстердаме (1920 г.).

Победитель турнира голландских шахматистов (1917 г.).

В 1923 г. свел вничью небольшой матч с будущим чемпионом мира М. Эйве.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Нидерландов
Родившиеся в Гааге
Шахматисты XX века